PHT steht als Abkürzung für:

 Henry County Airport in Paris, Tennessee, USA (IATA-Code)
 Pädagogische Hochschule Tirol in Innsbruck
 Plesiochrone Digitale Hierarchie, Technik zum Multiplexen digitaler Datenströme
 Philippine Time, die Zeitzone der Philippinen, siehe UTC+8

Medizin:
 Pharmatechnik, Studiengang, der sich mit der Herstellung von Arzneimitteln beschäftigt
 Phenytoin, ein Antiepileptikum
 Plötzlicher Herztod
 Portale Hypertension, Bluthochdruck in der Vena portae
 Pulmonale Hypertonie, Bluthochdruck im Lungenkreislauf

Abkürzung